Godziny rozpaczy – film z 1955 roku
 Godziny rozpaczy – film z 1990 roku